Baigneaux (Eure-et-Loir)
Baigneaux (Gironde)
Baigneaux (Loir-et-Cher)